Edward Law kan syfta på tre personer, som även kallats lord Ellenborough:

 Edward Law, 1:e baron Ellenborough (1750–1818)
 Edward Law, 1:e earl av Ellenborough (1790–1871), den föregåendes son
 Edward Law, 5:e baron Ellenborough (1841–1915), den föregåendes brorson